Le shaker est un ustensile de bar utilisé pour la préparation de certains cocktails.
 Le shaker un dispositif utilisé dans les essais de vibrations pour exciter la structure, soit pour les essais d'endurance ou essais modales.
 Le shaker ou ganza est un instrument de musique de la famille des idiophones secoués.
 Les Shakers sont les membres d'une branche sectaire du protestantisme née au début du .
 Fadl Shaker (né Fadl Abderrahmane Shamandar) est un chanteur libanais.
 Kula Shaker est un groupe de rock britannique
 Los Shakers est un groupe de rock uruguayen.
 Shaker est un trio pop français des années 80 dont Bernard Minet faisait partie avant qu'il intègre Les Musclés